Європус (або Європос ; ) — місто в Боттії (пізніше названій Ематією), стародавня Македонія.  Воно було розташоване між Ідоменами та рівнинами Кірр і Пелла, розташованими на правому березі Аксію нижче Ідомен, де лежить сучасний Європос. Недалеко над входом у Велику морську рівнину місце розташування Європуса було відоме завдяки сильній позиції, яка дозволила йому протистояти Сіталкам і фракійцям .  У нас є збігаються свідчення Птолемея  і Плінія  про те, що це місто Ематія відрізнялося від Європи з Альмопії.

Європос був місцем народження Селевка I Никатора, тому він назвав два міста в імперії Селевкідів були названі Європосом. Також повідомляється про дельфійський проксенос Махата з Європоса в кінці IV ст. до н. е.

Місце Europos знаходиться поблизу сучасного Europos.

Список літератури 

 The Classical Gazetteer, 1851, стор. 152
 Опис архаїчних і класичних полісів, 2004, с. 802
 Seleukos Nikator Джон Д. Грейнджер, 2013, стор. 4

Стародавні міста Європи